Uro kan syfta på:

 Uro (bilmärke) – ett bilmärke
 Uro (film) – en film från 2006
 Uro (språk) – ett språk från Sydamerika